Il campionato mondiale di snooker 1999 venne disputato dal 17 aprile al 3 maggio 1999 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Il detentore del titolo John Higgins perse in semifinale 10–17 contro Mark Williams e fu un altro campione del mondo a cadere nella "maledizione del Crucible" non riuscendo a difendere il suo primo titolo.

Stephen Hendry vinse il suo settimo titolo mondiale battendo Mark Williams nella finale per 18 frames a 11.

Con il settimo titolo Hendry conquistò un record per i campionati dell'era moderna e superò i sei volte campioni Ray Reardon e Steve Davis. Hendry vinse tutti i suoi titoli negli anni '90 così come Davies negli anni '80 e Reardon negli anni '70.

In semifinale O'Sullivan e Hendry realizzarono otto century breaks, quattro ciascuno, un record per un singolo match ai campionati mondiali.

Dominic Dale raggiunse 167 punti in un frame nel match contro Nigel Bond. Guadagnò 44 punti di penalità e realizzò un century break. Questo è il più alto numero di punti mai registrato da un giocatore in un solo frame dei campionati.

Montepremi

 Vincitore: £ 230.000
 Finalista: £ 135.000
 Semifinalisti: £ 68.000
 Quarti di finale: £ 34.000
 Ottavi di finale: £ 18.350
 Sedicesimi di finale: £ 12.500

Break più alto: £ 20.000
Maximun break: £ 147.000
Montepremi totale: £ 1.148.000

Tabellone finale

Century breaks

Nel campionato ci furono 53 century breaks e il break più alto fu di 142 ottenuto da John Higgins.
 142, 132, 127, 126, 124, 108, 104, 104, 100 : John Higgins
 140, 123, 109, 104, 101, 100 : Mark Williams
 137, 108 - Tony Drago
 136, 130, 110 : James Wattana
 134, 134, 122, 120, 110, 105, 100 : Ronnie O'Sullivan
 134 : Steve James]
 133 : John Parrott
 132, 126, 109, 108, 106, 104, 104 101 : Stephen Hendry
 131, 114 : Chris Small
 128, 110, 104 : Stephen Lee
 124, 120, 100 : Matthew Stevens
 122 : Dominic Dale
 120, 109 : Joe Perry
 108, 103 : Anthony Hamilton
 104 : Ken Doherty
 103, 103 : Mark King

Note 

1999
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1999